Webster County Courthouse ist der Name folgender Bauwerke:

im NRHP gelistete Objekte:
 Webster County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001262
 Webster County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000274
 Webster County Courthouse (Kentucky), ID-Nr. 91000924
 Webster County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 81000379

weitere: 
 Webster County Courthouse (Mississippi)
 Webster County Courthouse (Missouri)
 Webster County Courthouse (West Virginia)